Inno di battaglia (Battle Hymn) – film del 1957 diretto da Douglas Sirk
 Inno di battaglia (Battle-Hymn) – racconto di Isaac Asimov del 1995, contenuto nella raccolta Gold. La fantascienza allo stato puro
 Battle Hymn – fumetto Image Comics
 Battle Hymn – traccia dell'album Battle Hymns dei Manowar del 1982

Pagine correlate 
 Battle Hymns